Jordanów Śląski (plaats), plaats in Polen
 Jordanów Śląski (gemeente), gemeente in Polen